KNO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Knokke/het Zoute (Belgio)